Die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft (englisch: FIFA U-17 Women's World Cup) ist der Wettbewerb für die besten U-17-Nationalmannschaften der Welt. Das Turnier wird vom Weltverband FIFA organisiert und wurde im Jahre 2008 erstmals ausgetragen. Ausrichter war damals Neuseeland. Das bisher letzte Turnier fand 2018 in Uruguay statt.

Die U-17-Weltmeisterschaft wird normalerweise alle zwei Jahre in geraden Jahren ausgetragen, während die Wettbewerbe der männlichen Junioren in ungeraden Jahren ausgetragen werden.

Amtierender Weltmeister (2018) ist Spanien.

Geschichte 
Nach dem positiven Verlauf der ersten U-19-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die 2002 in Kanada ausgetragen wurde, wollte die FIFA ein zweites Juniorinnen-Weltturnier einführen. Wegen der damaligen Altersbeschränkungen sprachen sich die Kontinentalverbände gegen diesen Vorschlag aus. Um das Problem zu lösen, schuf die FIFA die U-17- und die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen und glich damit die Altersgrenzen an die der Wettbewerbe für die männlichen Junioren an. Die Altersgrenze für den U-19-Wettbewerb wurde somit auf 20 erhöht und wurde für das im Jahr 2006 in Russland ausgetragene Turnier erstmals wirksam. Bisher wurde das Turnier viermal von asiatischen Mannschaften (Japan, Süd- und Nordkorea) gewonnen. Zweimal ging der Titel nach Europa, das durch die Französinnen und die Spanierinnen Einzug in die Siegerliste fand. Von den Gastgebern konnte noch keine Mannschaft die Gruppenphase überstehen und in die K.-o.-Runde einziehen.

Erstteilnahme 
Bei den sieben bislang ausgetragenen Weltmeisterschaftsendrunden gab es insgesamt 35 unterschiedliche Teilnehmer. Die nachfolgende Übersicht zeigt, bei welcher Endrunde welches Land erstmals teilnahm.

Die Turniere im Überblick

Ranglisten

Ewige Tabelle 
Diese Aufstellung fasst die Ergebnisse aller Weltmeisterschaften zusammen. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als unentschieden mit dem Spielstand zum Ende der regulären Spielzeit bzw. zum Ende der Verlängerung gewertet.

Quelle: weltfussball.de

(Stand: 30. Oktober 2022)

Auszeichnungen 
Am Ende einer jeden U-17-Weltmeisterschaft der Frauen werden mehrere Auszeichnungen an die besten Spielerinnen und das fairste Team verliehen. Aktuell gibt es vier verschiedene Auszeichnungen:
 den Adidas Goldenen Ball für die beste Spielerin
 den Adidas Goldenen Schuh für die beste Torschützin
 den Adidas Goldenen Handschuh für die beste Torhüterin
 den FIFA Fair Play Award für das fairste Team

Varia

Weblinks 
 Statistical kit auf fifa.com (pdf.)

Einzelnachweise und Fußnoten